2001 Голяма награда на Франция е 51-вото за Голямата награда на Франция и девети кръг от сезон 2001 във Формула 1, провежда се на 1 юли 2001 година на пистата Маникур, Франция.

Репортаж

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция